Pick Me Up (Masters of Horror), een film uit de Masters of Horror-filmreeks.
Pick Me Up (tijdschrift), een Brits tijdschrift 
Pick Me Up (boek), een boek van Dorling Kindersley.